Произведения Владимира Богомолова многократно переиздавались крупными тиражами на десятки языков мира. За некоторые из них автору было присуждено множество премий (от некоторых отказался). Некоторые произведения неоднократно экранизировались.

Список произведений 
 1957 — Иван : Повесть
 1963 — «Зося» : Повесть
 1958 — Первая любовь : Рассказ
 1963 — Сердца моего боль : Рассказ
 1963 — Кладбище под Белостоком : Рассказ
 1963 — Второй сорт : Рассказ
 1963 — Сосед по палате : Рассказ
 1963 — Кругом люди : Рассказ
 1963 — Участковый : Рассказ
 1963 — Сосед по квартире : Рассказ
 1973 — В августе сорок четвёртого : Роман; другие варианты названия: «Убиты при задержании…», «Возьми их всех!..», «Позывные КАОД (В августе сорок четвёртого…)», «Момент истины»
 1986 — В кригере : Повесть. Выделена автором как самостоятельное произведение из неоконченного романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне».
 1998 — Вечер в Левендорфе : Повесть. Выделена автором как самостоятельное произведение из неоконченного романа «Жизнь моя, иль ты приснилась мне».

 1970—2003 — «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» : Роман. В 5 книгах. Полностью не опубликован, отдельные главы были представлены в периодике:, в наиболее полном виде вошёл во второй том издания Владимир Богомолов. Сочинения в 2 томах. — M:: Вагриус, 2008; Том 1. Момент истины: 720 с., ISBN 9785969704688, ISBN 9785969704695; Том 2. Сердца моего боль: 880 с., ISBN 9785969704701, ISBN 9785969704688.
 1985—2003 — Срам имут и мертвые, и живые, и Россия… : Публицистический роман о генерале Андрее Власове. Полностью не опубликован, отдельные главы были представлены в периодике:

Официальный консультант издания: «СМЕРШ»: Исторические очерки и архивные документы. — М.: Издательство Главархива Москвы; ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2003, ISBN 5722801194; 2-е, дополненное издание. — М., 2005, ISBN 5785304821.

— рассказал начальник Управления регистрации архивных фондов ФСБ России генерал-майор Василий Христофоров, одновременно возглавлявший авторский коллектив книги.

В архиве писателя остались никогда не публиковавшиеся повесть «Десять лет спустя», затрагивающая отношение к И. Сталину после его смерти, и ранний роман «Академик Челышев».

Издания на других языках 

 Keturiasdešimt ketvirtųjų rugpjūtis : romanas / Vladimiras Bogomolovas; iš rusų kalbos vertė Feliksas Pažūsis. Vilnius : Vaga, 1979 (Vilnius : Vaizdo sp.), 398, [2] p. Tiražas 30 000 egz — Литовский;
 Četrdesmit ceturtā gada augustā… : romāns / Vladimirs Bogomolovs; no krievu val. tulk. Hugo Rukšāns. — Rīga : Liesma, 1977. — 427, [5] lpp. — Латышский;
 Neljakümne neljanda augustis… / Vladimir Bogomolov Vene keelest tõlkinud Laine Soe, 384-leheküljeline tavaformaadis ja kõvas köites romaan, Kaanekujundus Henno Arrak, Mõõdud: 130 × 206 mm Eesti Raamat 1979 — Эстонский;
 В августе сорок четвертого… : Роман / В. Богомолов. — М. : Прогресс, 1979. — 395 с.; 22 см. — Вьетнамский;
 Момант ісціны: (У жніўні сорак чацвёртага…): раман / Уладзімір Багамолаў; [пераклаў з рускай мовы У. Паўлаў] [Пер. с рус. В. Павлов]. — Минск : Мастац. літ., 1984. — 415 с.; 20 см. (В пер.) : — Белорусск.;
 Момент истины : Роман. [Перевод] / Владимир Богомолов; [Худож. В. Елизаров]. — Ташкент : Радуга : Ташк. отд-ние, 1985. — 622 с. староараб. паг. : 2 л. ил.; 21 см. (В пер.) : — Перс.;
 В августе сорок четвертого : Роман / Владимир Богомолов; [Пер. А. Базин]. — М. : Радуга, Б. г. (1989). — 376 с.; 21 см. ISBN 5-05-001965-6 (В пер.) : — Португ.;
 В августе сорок четвертого : (Момент истины) : [Роман] / Владимир Богомолов; Пер. Т. Хирск. — М. : Радуга : Осло Фалькен, Б. г. (1989). — 595 с.; 21 см. ISBN 5-05-002324-6 (В пер.) : — Норв.;
 August −44 : (sannhetens øyeblikk) / Vladimir Bogomolov; oversatt av Trygve Hirsch, 1988, Oslo : Falken forlag, ISBN 82-7009-237-1, 595 s.: — Норв.;
 August −44 : roman / Vladimir Bogomolov; oversatt af Jan Hansen, 1986, Sputnik. ISBN 87-7334-095-2. 597 s.: — Норв.;
 Момент истины : (В августе сорок четвертого…) : Роман / Владимир Богомолов; Пер. с рус. А. Б. Стаецкий. — Киев : Днипро, 1988. — 464,[1] с.; 17 см. ISBN 5-308-00154-5 (В пер.) : — Укр.;
 Август−четиридесет и четвърта : роман, Пловдив : Христо Г. Данов, 1975. 454 с. : превели от руски София Яневска и Недялка Христова. — Болгарский;
 Dȯcin Ḋorbedu̇ger on-u naimaduġar sar-a-du, [S.l.] : Ȯbȯr Mongġol-un Arad-un Keblel-u̇n Qoriy-a, 1984. «In August '44.» 685 p. ; 21 cm. — Монгольский;
 Qirq tŭrtinchi ĭil avgustida : roman; [Пер. с рус. К. Мирмухамедов]. — Ташкент : Изд-во лит. и искусства] 493 p. ; 21 cm. 1983. Toshkent : Ghafur Ghulom — Узбекский;
 Negyvennégy augusztusában : regény; (V avguste sorok chetvertogo) ISBN 9630718421; ISBN 9789630718424, 483 p. ; 22 cm. 1978. Budapest : Europa — Венгерский;
 Elokuu 1944 ; ISBN 9512016036; ISBN 9789512016037, 411 p. ; 22 cm., suomentanut Marja Koskinen. 1978. Jyväskylä : Gummerus — Финский;
 En agosto del 44 ; xiv, 520 p. [traducción: Zoia Barash]. 1977. La Habana : Editorial Arte y Literatura, Series: Biblioteca del pueblo — Испанский;
 El momento de la Verdad; ISBN 8432084905; ISBN 9788432084904, 486 p. 20 cm. traducción de Josep María Güell. 1990. Barcelona Planeta, Series: Grandes autores de la literatura soviética contemporánea; Number: 6 — Испанский;
 V srpnu čtyřiačtyřicátého… 25000 výt. Vyd. ve spolupráci s nakl. Progress, Moskva, Obálku s použitím kresby Jiřího Říhy a vazbu navrhl Leo Novotný, 394, [2] s. ; 8° přel. Jaroslav Piskáček, 1978, Praha : Lidové nakladatelství — Чешский;
 The moment of truth : a novel and two stories; ISBN 5050016649; ISBN 9785050016645, Content: Ivan — Zosia — The moment of truth (In August '44). 552 p. ; 21 cm. 1982. Moscow : Raduga Publishers — Английский;
 The aching in my heart : collected writings, 635 p., [1] h. de lám. 21 cm. 1982. Moscow Progress — Английский;
 August 44 [vierundvierzig] : Roman /;, 495 S. ; 21 cm. Wladimir Bogomolow. [Aus d. Russ. von Günter Löffler unter Berücks. von Korrekturen d. Autors]., 1977., Berlin : Verlag Volk u. Welt — Немецкий;
 The moment of truth : a novel and two stories. ISBN 5050016649; ISBN 9785050016645, 552 S. (Transl. by Bernard Isaacs …), 1989, Moscow Raduga Publ. — Английский;
 August 44 : Roman /; , Lizenz d. Verl. Volk u. Welt, Berlin., 495 S. [Aus d. Russ. von Günter Löffler]. 1979. Berlin : Buchclub 65 — Немецкий;

 Иван : [Повесть : Для сред. и ст. шк. возраста : Перевод] / В. Богомолов; [Худож. О. Г. Верейский]. — М. : Радуга ; Бангалор : Навакарнатака пабликейшнс, Б. г. (1987). — 141,[1] с. : цв. ил.; 16 см. Каннада
 Иван : Повесть : [Пер. с рус.] / Владимир Богомолов; [Худож. О. Г. Верейский]. — М. : Радуга ; Калькутта : Маниша Грантхалая, Б. г. (1987). — 137,[1] с. : цв. ил.; 17 см. Бенгали
 Иван : Повесть : [Перевод] / Владимир Богомолов; [Худож. О. Г. Верейский]. — М. : Радуга ; Бомбей : Лок вангмай гриха, Б. г. (1986). — 164,[1] с. : ил.; 17 см. Маратхи
 Иван : Рассказ / Владимир Богомолов; [Худож. В. Г. Верейский]. — М. : Радуга ; Чандигарх : Папджаб бук сентр, 1986. — 127,[1] с. : цв. ил.; 17 см. Панджаби
 Иван : [Повесть : Для сред. и ст. шк. возраста : Пер. с рус.] / В. Богомолов; Худож. О. Верейский. — М. : Радуга ; Хайдерабад : Вишаландхра паблишинг хаус, Б. Г. (1986). — 138,[1] с. : цв. ил.; 17 см. Телугу
 Иван : [Повесть : Пер. с рус.] / Владимир Богомолов; [Худож. О. Г. Верейский]. — М. : Радуга, Б. г. (1986). — 163,[1] с. : ил.; 17 см. Хинди
 Иван : [Повести : Перевод] / Владимир Богомолов; [Худож. О. Г. Верейский]. — М. : Прогресс, Б. г. (1986). — 187 с. : цв. ил.; 17 см. 15038 экз. Кхмер.
 Ivān, [parivartanaya] Samājavadī kalā Sangamaya. Koḷamba : Niyamuvā Prakāśana, 2002, ISBN 9558696013; ISBN 9789558696019, 128 p. : ill. ; 22 cm. Sinhalese
 ʻIvān ; 188 p. : col. ill. ; 17 cm. Valādīmīa Bōkōmōlop; [pǣ dōi Sīnakhō̜n Pathummalat; tǣm hūp dōi ʻŌrēt Vērēʻisakī]. 1986. Lao
 Zosia. 74 p. 19 cm. Włodzimierz Bogomolow, Przełożyła Irena Piotrowska. [1966], Warzsawa] Państwowy Instytut Wydawniczy, Motsakū : Samnakphim «Rādūkā», Polish
 Druga noc; Opowiadania. Translations from Russian at titles head: Wlodzimierz Bogomołow. 314 p. [1961], [Warszawa, Państ. inst. wydaw.,], Polish
 Iván ; ISBN 968895361X; ISBN 9789688953617, 85 p. ; 18 cm. [traducción, Justo E. Vasco]. 1992. [Guadalajara, Mexico] : Universidad de Guadalajara, Series: Hojas negras; Edug novela policiaca, Spanish
 Ivan, 16000 výt. Frontispice a obálka: Zdeněk Chotěnovský, 93, [1] s. ; 8°, ze [stejnojm.] rus. orig. přel. a medailón o autorovi naps. Jarmila Fromková, 1963, Praha : Naše vojsko, Series: Knihovna vojáka.; Number: Sv. 1
 Leuchtspur über den Strom ; Lizenz d. VEB Verl. Kultur u. Fortschritt, Berlin, 176 S. ; kl. 8. Wladimir Bogomolow. [Übers. aus d. Russ. von Liselotte Remané.] Ill. von Hans Baltzer, [1965]. Berlin : Kinderbuchverl., Series: Robinsons billige Bücher; Number: Bd. 121
 Iwans Kindheit /;, Lizenz d. Verl. Kultur u. Fortschritt, Berlin, 176 S. ; kl. 8. [Übers. aus d. Russ. von Lieselotte Remané. Ill. von Hans Baltzer]., [1965]., München : Parabel-Verl.,
 Leuchtspur über den Strom : Erzählg /;, 78 S. ; kl. 8. W. Bogomolow. [Übers v. Lieselotte Remané]., 1960., Berlin : Verl. Kultur u. Fortschritt, Series: Die bunte Reihe
 Iwans Kindheit ; Zosia. 2 Erzählungen / Wladimir Bogomolow. (Aus d. Russ. ins Dt. übertr. von Liselotte Remané u. Werner Kaempfe).;, Einheitssacht. des beigef. Werkes: Zosja, 142 S. ; 8., [1967]., Berlin : Verl. der Nation,Series: Roman für alle ;; Number: Bd. 178
 Ivan : hikoya. Yusuf Akobirov, 70 p. : ill. V. Bogomolov [az rusī tarjimai Yusuf Akobirov., 1966. , Dushanbe : Nashriyati «Irfon»,
 Iwans Kindheit (Ivan, dt.) Illustr. v. Hans Baltzer. (Übers. aus d. Russ. v. Lieselotte Remané.) München: Parabel Verl. [1965]. 176 S.
 Malkijat razuznavač : Raskaz. [Ivan];. 75 S. ; 8" 1961. Sofija : Narodna mladež,
 Ivan : [jutustus] / Vladimir Bogomolov; vene keelest tõlkinud Hans Luik, Tallinn : Ajakirjade ja Ajalehtede Kirjastus, 1961 (Tallinn : Ühiselu), 64 lk. ; 20 cm, Series Loomingu raamatukogu ; 1961, 14 (178)
 Ivan : [jutustus] / Vladimir Bogomolov; vene keelest tõlkinud Hans Luik, Tallinn : Eesti Raamat, 1978 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda), 92 lk. : ill. ; 17 cm
 Täht / Emmanuil Genrihhovitš Kazakevitš. Ivan ; Zosja : [jutustused] / Vladimir Ossipovitš Bogomolov; [vene keelest tõlkinud P. Viiding, Hans Luik, S. Väli; illustreerinud I. Godin; sarja kujundanud Endel Palmiste, kaane kujundanud E. Loopere], Tallinn : Eesti Raamat, 1986 (Tartu : Hans Heidemanni nim. trükikoda)
 Ivanovo otroštvo / Bogomolov, Vladimir Osipovič. Poljanec, Marjam — преводилац, Klun, Dušan — илустратор, Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979, 98 str. : ilustr. ; 19 cm

Наиболее полное издание сочинений 
Владимир Богомолов. Сочинения в 2 томах. — M:: Вагриус, 2008;
Том 1. Момент истины: 720 с.
ISBN 9785969704688, ISBN 9785969704695
Том 2. Сердца моего боль: 880 с.
ISBN 9785969704701, ISBN 9785969704688

Экранизации произведений 
 1960 — «Иван», режиссёр Эдуард Абалов, сценарист Михаил Папава, «Мосфильм». Фильм не был выпущен в прокат.
 1962 — «Иваново детство», режиссёр Андрей Тарковский.
 1967 — «Зося», режиссёр Михаил Богин.
 1975 — «Момент истины», 2 серии, режиссёр Витаутас Жалакявичюс — фильм не был закончен, материал сохранился в архиве «Мосфильма». Подробнее см. В августе сорок четвёртого (роман)
 2000 — «В августе 44-го…», режиссёр Михаил Пташук.

Прочее 
На 13-м фестивале «Литература и кино» в Гатчине кинокомпанией «Черома-фильм», сделавшей сериал «Юнкера», была анонсирована экранизация последнего романа Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» (роман полностью не опубликован). Кроме того, «Черома-фильм» планирует экранизацию романа Богомолова о генерале Власове.

Примечания

Источники 

Богомолов Владимир